Damsluis (inundatie), type sluis
 Damsluis (Opsterlandse Compagnonsvaart), damsluis in de Opsterlandse Compagnonsvaart
 Damsluis in Haarlemmermeerringvaart (Vijfhuizen), damsluis in de Haarlemmermeerringvaart
 Damsluis in Haarlemmermeerringvaart (Halfweg), damsluis in de Haarlemmermeerringvaart